El Torneig de Nuremberg 2014, oficialment conegut com a Nürnberger Versicherungscup 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de maig de 2014 a Nuremberg, Alemanya.

La tennista canadenca Eugenie Bouchard va guanyar el primer títol de la seva carrera. La txeca Karolína Plíšková va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Lloc web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014